Kulisiewicz ist der Name von
Aleksander Kulisiewicz (1918–1982), polnischer Journalist und Sänger 
Tadeusz Kulisiewicz (1899–1988), polnischer Grafiker